Кано́н ( — «прави́ло, отвес, эталон, линейка») — неизменная (консервативная) традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека. Исследователи выводят происхождение греческого термина «канон» от западно-семитского слова qānoeh/ḳānu, «тростник, камыш», обозначавшего в числе прочего тростниковый шест, использовавшийся в строительстве для точности измерений в качестве эталона длины.

Слово канон, кроме буквального значения — прави́ло, имеет много производных употреблений (многозначный термин).

 Набор норм и правил:
 Канон (искусство) — совокупность норм и правил в искусстве.
 Канон (наука) — совокупность основополагающих законов, норм и методов в научных знаниях.
 Часть названия сочинения, посвящённого нормам и правилам в некоторой области:
 Канон врачебной науки — сочинение Авиценны о медицине.
 Канон Поликлета — несохранившееся сочинение древнегреческого скульптора Поликлета, излагающее его учение о канонических пропорциях человеческого тела в статуях.
 Религия:
 Христианство:
 Церковный канон — правило или свод правил.
 Библейский канон — признанный состав Библии, то есть те священные книги Ветхого («Ветхозаветный канон») и Нового («Новозаветный канон») Заветов, которые признаются Церковью боговдохновенными и служат первоисточниками в вопросах веры и нравственности.
 Евхаристический канон, или ана́фора — центральная часть литургии.
 В православии слово канон имеет ещё и следующие значения:
 Канон (форма церковной поэзии) — один из жанров церковной гимнографии. Примером канона в данном значении служит Великий канон, читаемый при богослужении в ходе Великого поста.
 Канон в иконописи — неписаные традиции, формы и правила, сложившиеся в иконописании и одобренные Церковью.
 Канон — список священнослужителей и церковнослужителей определенной епархии, составлявшийся для нужд епархиального управления. Лица, внесенные в этот список, именовались кано́никами. Согласно «Энциклопедическому словарю Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона», такое название этих лиц употреблялось в древней греческой церкви.
 Другие религии:
 Канон (буддизм) — буддийский канон.
 Канон (джайнизм) — джайнистский канон.
 Музыка:
 Канон (инструмент) — то же, что монохорд, устройство для измерения и построения музыкальных интервалов.
 Канон (музыка) — музыкальная форма, в которой один голос повторяет другой, вступая позже него.
 Канон (музыкальный инструмент) — восточный щипковый струнный инструмент, родственный гуслям
 Другие значения:
 Канон (нарратив) — общность оригинальных трудов, признаваемых аутентичными для некой вымышленной вселенной, в отличие от фанфиков, додзинси, ремейков, экранизаций и т. д.
 Канон (телеканал) — телеканал в г. Сызрань.
 Канон во вселенной «Звёздных Войн» — информационная продукция по этой теме, одобренная Джорджем Лукасом.
 Канон, Вильфрид (род. 1993) — ивуарийский футболист, центральный защитник нидерландского клуба АДО Ден Хааг и сборной Кот-д’Ивуара.
 Канон, Фернандо (1860—1938) — филиппинский революционер, поэт, врач, музыкант, инженер, изобретатель и шахматист.

См. также 
 Канонизация — процесс причисления к лику святых в христианской церкви.
 Каноника — одна из трёх частей эпикурейства.
 Kanon — романтический визуальный роман японской компании Visual Art’s/Key, а также аниме, манга и ранобэ, созданные на его основе.
 Каннон — богиня милосердия японской мифологии, вариант общебуддийской Гуаньинь.
 Canon — японская компания, известный производитель оптики и офисной техники. Названа в честь богини Каннон.

Примечания